|}
Die Bahnstrecke Joué-lès-Tours–Châteauroux ist eine eingleisige, 111 km lange Eisenbahnstrecke in Frankreich. Sie verbindet die Agglomeration bei Tours durch die Niederungen der Indre mit dem südöstlich gelegenen Châteauroux an der Bahnstrecke Les Aubrais-Orléans–Montauban-Ville-Bourbon. Die Kilometrierung wird vom Bahnhof Paris-Austerlitz über die Bahnstrecke Paris–Bordeaux kommend fortgesetzt.

Geschichte 
Diese Strecke, die ursprünglich von Tours nach Montluçon reichen sollte, wurde von der 1863 gegründeten Eisenbahngesellschaft Chemins de fer de la Vendée zum Bau und Betrieb beantragt und am 19. Juni 1868 für gemeinnützig erklärt. Die Bauarbeiten begannen, doch das Unternehmen geriet in Zahlungsschwierigkeiten und wurde am 9. Juni 1877 unter Insolvenzverwaltung gestellt. Am 25. Mai 1878 wurde die Strecke von der französischen Staatsbahn ETAT aufgekauft und verstaatlicht.

Die Strecke wurde von der Staatsverwaltung in drei Etappen in Betrieb genommen:
 15. Juli 1878: von Joué-lès-Tours nach Loches
 27. Oktober 1879: von Loches nach Châtillon-sur-Indre
 18. Juli 1880 von: Châtillon-sur-Indre nach Châteauroux.

Die knapp 6 km lange Verbindung zwischen Tours und Joué-lès-Tours war bereits seit 1868 mit der Bahnstrecke Sables-d’Olonne–Tours nach Sables-d’Olonne hergestellt.

Die Strecke, Teil einer Strecke von Tours nach Montluçon, wurde durch eine am 28. Juni 1883 zwischen dem Minister für öffentliche Arbeiten und der Gesellschaft unterzeichnete Vereinbarung vom Staat an die Eisenbahngesellschaft Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (P.O.) übertragen. Diese Vereinbarung wurde am 20. November 1883 durch ein Gesetz genehmigt.

Einzelnachweise

Weblinks 

Bahnstrecke in Centre-Val de Loire